

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Winterville – città della Contea di Pitt, Carolina del Nord
 Winterville – città della Contea di Clarke, Georgia
 Winterville – plantation della Contea di Aroostook, Maine
 Winterville – area non incorporata della Contea di Washington, Mississippi
 Winterville – sito della cultura del Mississippi nella Contea di Washington, Mississippi

Musica 
 Winterville – gruppo musicale blues rock britannico